El término pico chato colicorto o picochato colicorto, puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Hemitriccus minor en Venezuela,

 Un nombre común de la especie de ave Platyrinchus cancrominus en Panamá.